Monniotus är ett släkte av sjöpungar. Monniotus ingår i familjen Protopolyclinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Monniotus